КАН — многозначная аббревиатура:
 Кубок африканских наций
 Китайская академия наук

См. также 
 Кан